Antoine Barbe, een zangmeester en componist uit de Nederlanden
Barbé (motorfiets), een Belgisch historisch merk van motorfietsen
Koen Barbé, Belgisch wielrenner
Luc Barbé, Vlaams politicus
Suikerspin, Barbe à papa is de Franse benaming voor een suikerspin